Terhi  kan avse:

 Terhi (namn) – ett finskt förnamn
 Terhi – ett varumärke för främst båtar och tidigare namn på det finska företaget Terhitec